Елетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Елетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена